Десять негритят — название ряда произведений.

 «Десять негритят» — роман Агаты Кристи.
 «Десять негритят» — фильм Питера Коллинсона по одноимённому роману Агаты Кристи.
 «Десять негритят» — фильм Станислава Говорухина по одноимённому роману Агаты Кристи.

См. также 
 И никого не стало